Federico Sáiz – calciatore spagnolo, centrocampista
 Javier Saiz – cestista argentino
 Josep Ángel Sáiz Meneses – arcivescovo cattolico spagnolo
 Juan Camilo Saiz – calciatore colombiano, difensore
 Samuel Sáiz – calciatore spagnolo, attaccante
 Sebas Saiz – cestista spagnolo